Анато́лий Васи́льевич Фи́рсов (1 февраля 1941, Москва — 24 июля 2000, Фирсановка, Московская область) — советский хоккеист, хоккейный тренер и общественный деятель. Заслуженный мастер спорта СССР (1964). Член КПСС с 1968 года.

Выступал за «Спартак» (1954—1961) и ЦСКА (1961—1973).

Автор книги «Зажечь победы свет» (1973).

Хоккеист 
Родившийся перед самой Великой Отечественной младшим из троих детей, рано потерял отца, погибшего на фронте. Мама, воспитательница в детском саду, поднимала детей одна.

Хоккеем (сначала это был хоккей с мячом) начал заниматься в детской команде завода «Красный богатырь», оттуда перешёл в московский «Спартак». В чемпионском сезоне-1961/62 сложилась интересное сочетание тройки: Булатов — Фирсов — Вал. Ярославцева.

А в 1961 году, покинув «Спартак» по ходу сезона, начал выступать за ЦСКА. Бывший на вторых-третьих ролях в прежней команде, потерявший из-за перехода возможность стать чемпионом СССР, Фирсов совершил переход на перспективу, желая быть известным тренерам сборной (хотя сыграла тогда свою роль и материальная заинтересованность). На тренировках у Тарасова Фирсов сумел существенно повысить свою физическую подготовку. Он буквально не мог жить без хоккея, «всегда был жаден до хоккея».

Выступал на позиции левого нападающего. Первыми партнёрами Фирсова в ЦСКА стали Леонид Волков и Валентин Сенюшкин, а потом тренером ЦСКА Анатолием Тарасовым он был соединён в тройку с очень молодыми тогда Владимиром Викуловым и Виктором Полупановым. Тройка очень успешно выступала пять лет, до отчисления из команды за нарушение режима Полупанова. Последние два года играл в ЦСКА и сборной СССР левым «полузащитником» в составе пятёрки, использовавшей нетрадиционную расстановку игроков (защитник, два полузащитника и два нападающих), разработанную А. В. Тарасовым и названную им «Системой» (А. Рагулин, Г. Цыганков — Фирсов, В. Викулов — В. Харламов). Валерий Харламов считал Фирсова своим наставником в хоккее.

После отстранения Тарасова от руководства сборной в 1972 году ушёл из неё и Фирсов. В суперсерии Канада-СССР (1972) не участвовал.

 Победитель Олимпийских игр 1964, 1968, 1972 (5 игр 2 шайбы); ЧМ и ЧЕ 1964—1971 (62 игры, 64 шайбы). Трижды признавался лучшим нападающим на первенствах мира 1967, 1968, 1971.

 Чемпион СССР 1963-66, 1968, 1970-73, второй призёр 1967, 1969, третий призёр 1962. В чемпионатах СССР Фирсов провёл 474 матча, забросил 346 шайб. Трижды, в 1968, 1969, 1971 годах признавался лучшим хоккеистом СССР.
 Обладатель Кубка СССР 1966—1969, 1973. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1969—1974 (14 шайб).
 Трижды обладатель звания «Лучший Хоккеист Года» по опросам еженедельника «Футбол-Хоккей» (1967-68, 68-69, 70-71).
 Входил в список 34 лучших хоккеистов СССР в 1964 году.

В начале 1970-х первым из советских хоккеистов получил приглашение в качестве игрока в НХЛ, от представителей «Монреаль канадиенс», «Бостона» и «Ванкувера». Разрешение уехать за рубеж Фирсов не получил, а имел проблемы, став на некоторое время не выездным, при том Фирсов сам заявлял, что хочет поиграть в НХЛ даже на условиях перечисления большей части выплат по его контракту советскому государству: «заберите деньги, оставьте только на жизнь, дайте только поиграть».

В 1973 году решил завершить карьеру игрока.

Фирсов — ещё в эпоху прямых клюшек без пружинящего изгиба крюка — обладал щелчком потрясающей силы и точности. Однажды шайба после броска Фирсова попала в шлем вратарю «Крыльев Советов» Александру Сидельникову, пробила его и рассекла лоб. После чего голкипера в бессознательном состоянии увезли на «скорой помощи».

Фирменным, тщательно отработанным на тренировках, был у Фирсова почти уникальный финт «клюшка-конёк-клюшка», доведённый до идеального автоматизма, причём с «неудобной» для правши левой ноги (шайба, казалось бы, сходила с крюка, но затем выбрасывалась коньком вперёд — либо на рывок, либо под щелчок с правостороннего хвата; Фирсов чередовал этот приём с пасами партнёру и сделал его непредсказуемым, по своему видению игровой ситуации, а потому на этот приём соперники часто и попадались). Фирсова выпускали четвертым нападающим вместо одного из защитников, когда его команда имела численный перевес, и только он смог успешно воплощать эту схему в жизнь.

За свою карьеру хоккеиста 474 матчах чемпионатов СССР (в составе «Спартака» и ЦСКА) он забросил 344 шайбы, а в 67 матчах на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх — 66 шайб. Особо памятна знатокам заброшенная на чемпионате мира 1967 года в Вене в решающем матче сборных СССР и Канады. Игра шла трудно, канадцы вели в счёте 1:0, чудеса творил канадский вратарь Сет Мартин. В одном из эпизодов Фирсов, отправившийся меняться, не глядя откинул в сторону канадских ворот подлетевшую к нему шайбу и стал перелезать через борт. На скамейке нашей команды он попал в объятия партнёров под шквал аплодисментов болельщиков: канадский защитник, пытавшийся остановить отброшенную Фирсовым шайбу, сделал это так неловко, что и их вратарь не смог её отбить.

Жизнь после окончания карьеры хоккеиста 
На игры суперсерии-1974 приехал уже в качестве одного из тренеров, во время этого пребывания получил приглашения поработать тренером в «Монреаль Канадиэнс» и «Бостон Брюинс»

Окончил МОГИФК (1977), тренер.

Главный тренер: юношеская сборная СССР в 1976—1977, 3-й призёр ЧЕ среди юниоров. Тренер ЦСКА в 1972—1977,
«Легии» в 1977—1980.

В 1987 году после демобилизации из армии и ухода из большого спорта Кировский райком комсомола г. Москвы предложил Фирсову заняться тренерской работой с детьми в Экспериментальном молодёжном объединение «Кировец». Фирсов привлёк в объединение многих бывших спортсменов, которые проводили работу с детьми в Кировском районе.

Депутат Верховного Совета СССР (1988).

В 1998 году введён в Зал славы ИИХФ и Зал Славы отечественного хоккея.

Тяжело переживая смерть жены, получил инфаркт. Скончался 24 июля 2000 года после второго инфаркта, похоронен в Химках на Старосходненском кладбище.

В память хоккеиста именем Фирсова был назван найденный 31 августа 2000 года алмаз массой в 181,59 карат

В 2014 году руководство Высшей хоккейной лиги учредило приз имени Анатолия Фирсова, который ежегодно вручается лучшему игроку ВХЛ по опросу самих хоккеистов.

Оценки современников 
Анатолий Тарасов: «В игре Анатолия Фирсова меня поражала его скорость. Прежде всего, скорость мысли.»

По мнению Всеволода Боброва сильной стороной Анатолия Фирсова была способность и в жизни, и в спорте оставаться самим собой, простым, сердечным, отзывчивым и к партнерам по команде, и к хоккеистам, игравшим до него, и к пришедшим на смену, и к журналистам, и к болельщикам.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (03.03.1972)
 2 ордена «Знак Почёта» (1965; 1968)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ф. Раззаков «Скандалы советской эпохи», 2007 г.
 Легенды хоккея. Анатолий Фирсов
 60 лет отечественному хоккею

Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Чемпионы Европы по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Легия»
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Члены КПСС
Члены Зала славы ИИХФ
Похороненные на Старосходненском кладбище